Custóias (Matosinhos), een gemeente in het noorden van Portugal.
Custóias (Vila Nova de Foz Côa),  een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Foz Côa.